Sampaloc (Manilla), een stadsdistrict van de Filipijnse hoofdstad Manilla;
 Sampaloc (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon.